Die Fußball-Amateurliga Berlin 1955/56 war die sechste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der BFC Südring wurde Berliner Amateurmeister 1956, stieg in die Vertragsliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga war Rapide Wedding, während der BFC Nordstern, der SC Westend 1901 und der VfL Schöneberg aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1955/56 auf f-archiv.de

1955
Fußballsaison 1955/56